Hey Joe – brano musicale di Billy Roberts e di cui esistono numerose cover
 Hey Joe! – singolo di Carl Smith del 1953
 Hey Joe – singolo del gruppo The Jimi Hendrix Experience del 1966
 Hey Joe/Radio Ethiopia – extended play di Patti Smith del 1977